

Жанаозен — місто обласного підпорядкування, Мангістауська область
 Жанаозен — аул, Жарминський район, Абайська область
 Жанаозен — аеропорт міста Атирау